SRX peut faire référence à:
 Cadillac SRX, automobile du constructeur Cadillac
 , voir Bourse de Singapour
 Yamaha SRX, gamme de moto du constructeur Yamaha
 Speed and Range eXpansion en WiFi
 , cartes d'extension de la société Roland
 SRX, une série de guitares basses d'Ibanez
 SRX, un indice de la Bourse de Belgrade
SRX : Sky Racing Xperience, un jeu vidéo de course de drone développé par le studio Arokma